Hradisko (slowakischer und älterer tschechischer Ausdruck für Burgstätte) bezeichnet: 

Orte:
Hradisko (Kežmarok), Gemeinde im Okres Kežmarok, Slowakei
Hradisko (Vamberk), Ortsteil von Vamberk, Tschechien
Hradisko (Kroměříž), Ortsteil von Kroměříž, Tschechien
Kloster Hradisko bei Olomouc
Malé Hradisko, Gemeinde im Okres Prostějov
Staré Hradisko, keltisches Oppidum im Okres Prostějov
 Hrádek u Kněževsi, auch Hradisko, Burgstall im Okres Svitavy

Erhebungen:
Hradisko (Rožná), ein Hügel bei Rožná, Tschechien
Hradisko (Krnov) (deutsch Burgberg, tschechisch Přední Cvilínský kopec, im Volksmund Cvilín) einen Hügel bei Krnov, Tschechien
Hradisko (Litenčická pahorkatina), die höchste Erhebung der Litenčická pahorkatina, Tschechien

Siehe auch:
 Hradiště